B56 peut faire référence à :

Médecine 
 Trypanosomiase africaine, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Bundesstraße 56, route fédérale allemande reliant la frontière néerlandaise à Gummersbach ;
  Riverina Highway, route australienne en Nouvelle-Galles du Sud reliant Albury à Deniliquin.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres